Glas Bheinn bezeichnet:

 Glas Bheinn Mhòr, einen 997 Meter hohen Berg in der schottischen Region Argyll and Bute
 Glas Bheinn Mhòr (Skye), einen 570 Meter hohen Berg auf der schottischen Insel Skye
 Glas Bheinn (Highland), einen 731 Meter hohen Berg in den schottischen Highlands
 Glas Bheinn (Islay), einen 472 Meter hohen Berg auf der Hebrideninsel Islay